Pene ist der Familienname folgender Personen:

 Arran Pene (* 1967), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Omar Pene (* 1956), senegalesischer Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Peene (Begriffsklärung)